Еребуні (Ірпуні, Ірепуні, урартськ. URU er-bu-ú-ni) — древнє місто держави Урарту, руїни якого лежать на пагорбі Арін-Берд на околиці сучасного Єревана.
 «Еребуні» — аеропорт, що розташований за 7,3 км на південь від центру Єревана.
 «Еребуні» — один з історичних музеїв Єревана.